Sezon (1996/1997) – 6 sezon Premyer Liqi – najwyższej klasy rozgrywkowej w Azerbejdżanie w piłce nożnej. Liga liczyła 16 zespołów. Tytułu obroniła drużyna Neftçi PFK. Tytuł króla strzelców zdobył Qurban Qurbanov, który w barwach klubu Neftçi PFK strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Bibliografia 
 Wyniki i tabela końcowa - RSSSF

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Azerbejdżanie
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w Azerbejdżanie
1997 w Azerbejdżanie